George V van Hannover (1819-1878), de laatste koning van het Koninkrijk Hannover van 1851 tot 1866
 George V van het Verenigd Koninkrijk (1865–1936), koning van 1910 tot 1936
 George V van Georgië, koning van 1314 tot 1346
 Giorgi V van Imeretië, koning van 1696 tot 1698
 George V (metrostation), een metrostation in Parijs.
 King George V-klasse (1939), een serie van vijf slagschepen van de Royal Navy
 HMS King George V (1940), het naamschip van de King George V klasse
 King George V (metrostation), een station van de Londense Docklands Light Railway